Орменіш () — комуна в Румунії, у повіті Брашов.
 Орменіш () — село в Румунії, у повіті Брашов. Адміністративний центр комуни Орменіш.
 Орменіш () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Міреслеу.
 Орменіш () — село в Румунії, у повіті Муреш. Входить до складу комуни Віїшоара.